Kiba, japán animesorozat
 Inuzuka Kiba, a Naruto című manga és anime egyik szereplője
 Kiba, a Wolf’s Rain című manga és anime egyik szereplője
 Kamen Rider Kiva, japán televíziós sorozat, Kamen Rider Kiba kiejtéssel is említik
 Kiba, Kótó egyik kerülete
 Kiba, afrikai zenei műfaj